Каменный Конец — деревня в Гдовском районе Псковской области России. Входит в состав городского поселения «Гдов» Гдовского района.

География 
Расположена в 14 километрах к северу от Гдова, на реке Каменка, в трёх километрах к северо-востоку от её впадения в Чудское озеро.

Население 
Численность населения деревни по оценке на 2000 год составляет 32 жителя.

История 

В Писцовых Книгах 1585-87 упоминается как погост Каменный, центр Каменской губы Гдовского уезда.

До 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Гдовской волости.

Примечания 

Населённые пункты Гдовского района